Nel linguaggio comune con il termine atletica si intende di regola l'atletica leggera.

 Atletica leggera – corse, salti, lanci, marcia
 Atletica pesante – lotta, sollevamento pesi, pugilato
 Atletica – periodico bimestrale di atletica leggera edito dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera

Altri progetti